Nitokris ist der Name mehrerer antiker Personen:

 Nitokris (Altägypten), eine Pharaonin des Alten Reiches
 Nebetneferumut (Nitokris I.), Tochter von Psammetich I. und Gottesgemahlin des Amun
 Nitokris II., eine Hohepriesterin des Amun in Theben
 Nitokris (Assyrien), eine sagenhafte Königin Assyriens, die nach Herodot fünf Generationen nach Semiramis regiert haben soll